Molekulska formula -{C8H10N2S}- se može odnositi na:

 Etionamid
 O-Toliltioureja